Osoby o tym nazwisku:
 Osório Bebber – rzymskokatolicki duchowny
 Wilhelm Jakob Van Bebber – niemiecki meteorolog